De Zwarte Hengst (The Black Stallion), kinderboek uit 1941, of een van de vervolgen
 Black (paard), het hoofdpersonage uit deze boeken
 De zwarte hengst (stripboekenreeks) (L'Étalon Noir), Franse stripboekenreeks van Michel Faure en Robert Génin
 The Black Stallion (film), film uit 1979
 The Black Stallion Returns, film uit 1983
 The Young Black Stallion, IMAX-film uit 2003
 Adventures of the Black Stallion, televisieserie uit 1990-1993